Mugomera kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Mugomera (vattendrag i Rutana), 
 Mugomera (vattendrag i Makamba), 
 Mugomera (periodiskt vattendrag), Ruyigi, 

Robotskapade Burundiförgreningar